

Patronyme 
Bonnefoy est un patronyme, associé au mot français qui signifie « le descendant de Bonnefoi ». Nous rencontrons plusieurs orthographes différentes à travers les siècles dues à l'évolution de la langue mais surtout à l'analphabétisme. On dénombre près de  Bonnefoy en France et environ 148 dans le reste du monde en 2004, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse et en Italie.

 Adrien Bonnefoy (), artiste peintre ;
 Adrien Bonnefoy-Sibour (1881-1966), haut fonctionnaire français ;
 Carine Bonnefoy (née en 1974), pianiste de jazz, compositrice, arrangeur musical, chef d'orchestre ;
 Claude Bonnefoy, (1929-1979), critique littéraire français ;
 Édouard Bonnefoy, (1899-1945), haut fonctionnaire, préfet et résistant français ;
 Edwin Bonnefoy (1836-1920), archevêque français ;
 Germaine Arbeau-Bonnefoy (1893-1986), professeur de piano française, fondatrice des Musigrains ;
 Henri Bonnefoy (1839-1917), artiste peintre français ;
 Henri Bonnefoy (1894-1975), artiste peintre français ;
 Henri Bonnefoy (1887-1914), tireur sportif français ;
 Henri-Arthur Bonnefoy (1839-1917), artiste peintre et graveur français ;
 Jean Bonnefoy (né en 1950), écrivain, traducteur et musicien français ;
 Miguel Bonnefoy (né en 1986), écrivain français ;
 René Bonnefoy (1895-1980), journaliste et écrivain, alias B. R. Bruss ;
 Yves Bonnefoy (1923-2016), écrivain, traducteur et professeur.

Toponyme 

 Bonnefoy, quartier de Toulouse ;
 Bonnefoy, future station du métro de Toulouse.